Autonomie steht für:

 Autonomie, Zustand der Selbstbestimmung und Selbständigkeit
 Autonomie (Politikwissenschaft), autonome Gebiete innerhalb eines Staates, die sich nach innen selbst verwalten
 Autonomie in der (Regelungstheorie), einem Teilgebiet der Mathematik
Werktitel:
 Die Autonomie, deutschsprachige anarchistische Zeitschrift in London (1886–1893)
 autonomie (Zeitschrift) mit linksradikalem Selbstverständnis (1975–1985)
 Autonomie!, Album von Stephan Weidner (2010)

Siehe auch:
 Schilddrüsenautonomie
 Autonomie des Kunstwerks
 Autonomie des Steuerrechts (Deutschland)

 Autonome (Mitglieder linksradikal-libertärer oder anarchistischer Bewegungen)
 Vollautonom (Frankfurter Zeitung 1981–1982)
 fahrerloser Transport (autonomes Fahren)
 Autonomia (soziale Bewegung im Italien der 1970er)
 autogen (aus sich selbst entstanden)